Американський штат Міннесота поділяється на 87 округів.

Міннесота